Valeton ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Marinus Josue Valeton (1850–1911), niederländischer Historiker 
 Ida Valeton (1922–2016), deutsche Geologin

 Theodoric Valeton (1855–1929), niederländischer Botaniker